Teton puede referirse a:

Teton (Idaho)
Cordillera Teton, cordillera de los Estados Unidos, en Wyoming
Grand Teton, la montaña más alta de la Cordillera Teton
Parque nacional de Grand Teton: parque en la zona
Río Teton (Idaho),
Presa de Teton, represa del río Teton (Estados Unidos, Idaho) que se rompió al poco de construirse
Río Teton (Montana)
Condado de Teton: Nombre de tres condados de Estados Unidos
 Condado de Teton (Idaho)
 Condado de Teton (Montana)
 Condado de Teton (Wyoming)
Lakota Tribu del río Misuri.